Фебрес-Кордеро () — двойная испаноязычная фамилия. Фебрес-Кордеро Рибаденейра, Леон (1931—2008) — президент Эквадора (1984—1988).
 Борха Фебрес-Кордеро де Икаса, Роза (1889—1964) — эквадорская поэтесса, эссеист, драматург, общественный деятель и защитница прав женщин.
 Фебрес-Кордеро Муньос, Франсиско (1854—1910) — монах, святой Римско-католической церкви.